Никола́й Прохоре́нко:
 Прохоренко, Николай Николаевич (род. 1989) — российский борец.
 Прохоренко, Николай Степанович (1921—1943) — Герой Советского Союза.